Генрих VI (II) Младший (; ок. 1196 — 16 или 26 апреля ) — пфальцграф Рейнский с 1212 года из рода Вельфов.

Биография 
Единственный сын пфальцграфа Генриха I (ум. 1227) и его жены Агнессы фон Штауфен.

Воспитывался при дворе английского короля Иоанна Безземельного — своего двоюродного деда. Вернулся в Германию в 1211/1212 году.

Стал пфальцграфом Рейнским в 1212 году, когда его отец Генрих I по политическим причинам отказался от этого титула в пользу сына.

В политическом плане Генрих Младший поддерживал сначала Оттона Брауншвейгского — своего дядю, но в 1213 году перешёл на сторону Фридриха II Штауфена.

Генрих II был женат (1212) на Матильде Брабантской (1200-1267), дочери брабантского герцога Генриха I. В силу малолетства жены детей в этом браке не было.

Генрих Младший умер 16 или 26 апреля 1214 года и был похоронен в монастыре Шёнау (под Гейдельбергом).

После его смерти император Фридрих II передал пфальцграфство Рейнское герцогу Людвигу I Баварскому как ближайшему родственнику (мужу сестры Генриха II).

Матильда Брабантская в 1224 году вышла замуж за Флориса IV, графа Голландии.

Предки

Примечания

Источники 
 Eduard Winkelmann. Heinrich V. (Pfalzgraf bei Rhein) // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). — Bd. 11. — Lpz.: Duncker & Humblot, 1880. — S. 559—561. (нем.)
 Peter Fuchs. Heinrich (V.) der Lange (Ältere) von Braunschweig // Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 8. — Berlin: Duncker & Humblot, 1969. — P. 381—383.

Пфальцграфы Рейнские
Вельфы
Пфальцграфы Германии XIII века